Махлин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму Махлина.
 Махлин, Вениамин Моисеевич (1900—?) — советский библиограф.
 Махлин, Виталий Львович (род. 1947) — российский и советский специалист по истории западноевропейской и русской философии.
 Махлин, Виссарион Михайлович (был известен как Виссарион Саянов; 1903—1959) — русский советский писатель, поэт, редактор.
 Махлин, Давид Соломонович (1879—1952) — советский библиограф, архивист.
 Махлин, Марк Давидович (1929—2000) — российский педагог, автор книг о природе.
 Махлин, Юрий Генрихович (род. 1969) — российский физик, доктор физико-математических наук.

Махлина 
 Махлина, Светлана Тевельевна (род. 1941) — советский и российский культуролог, семиотик, художественный критик.